Geografia: Licos (en llatí Lycus, en grec Lycos o Λύκος) és el nom de diversos rius de l'Àsia Menor, Mesopotàmia, Síria, Xipre i Sarmàcia.
 Licos o Zab fou el nom de dos rius, modernament coneguts com a Zab, que recorren l'Iran, l'Iraq i Turquia i van a parar al Tigris.
Gran Zab
Petit Zab
Licos de Bitínia
Licos de Cilícia
Licos de Lídia
Licos de Frígia
Licos del Pont
Licos del Pont oriental
Licos de Síria
Licos de Sarmàcia
Licos de Xipre
 Licos és també el nom que es va donar al riu Marsyas a la vora de la ciutat de Celanees (Celaneae) segons Curtius.
 Biografies:
Licos de Tebes, rei de Tebes
Licos de Fares, general de la Lliga Aquea, 
Licos de Rhègion, historiador grec
Licos de Macedònia, metge grec
 Mitologia grega:
 Licos (fill d'Hirieu)
 Licos (fill de Pandíon)
 Licos (fill de Posidó)
 Licos (fill de Dàscil)

 Informàtica: Lycos (portal), portal web amb un potent cercador.